Анатолий Болдырев:
 Болдырев, Анатолий Капитонович (1883—1946) — русский учёный, кристаллограф, минералог и математик.
 Болдырев, Анатолий Сергеевич (1909—2001) — хозяйственный и государственный деятель.